Više različitih svemirskih letelica je korišćeno za prevoz ljudi u i iz svemira.

Tabelarni kodni ključ

Orbitalna svemirska vozila

Suborbitalna svemirska vozila

Napomene

Vidi još 

Teretna svemirska letelica (robotska letelica za snabdevanje)
Poređenje orbitalnih sistema za lansiranje
Poređenje orbitalnih raketnih motora
Poređenje teretnih vozila svemirske stanice
Ljudski svemirski let

Reference 

Ракете
Ракета носач
Ракетна горива
Ракетна погонска горива
Ракетна техника
Ракетни мотори
Ракетни системи
Свемирска трка
Свемирске летелице
Свемирске мисије
Свемирске станице
Свемирски програм по државама
Листа ракета